Диегу Нунис: 
 Нунис, Диегу (род. 1986) — бразильский автогонщик.
 Нунис, Диегу (род. 1982) — бразильский боец смешанного стиля.